Brazilië:
São Lourenço (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
São Lourenço (microregio), een microregio in de deelstaat Minas Gerais
São Lourenço da Mata, een gemeente in de deelstaat Pernambuco
São Lourenço da Serra, een gemeente in de deelstaat São Paulo
São Lourenço do Oeste, een gemeente in de deelstaat Santa Catarina
São Lourenço do Piauí, een gemeente in de deelstaat Piauí
São Lourenço do Sul, een gemeente in de deelstaat Rio Grande do Sul

Portugal:
São Lourenço (Portalegre), een plaats in de gemeente Portalegre
São Lourenço (Setúbal), een plaats in de gemeente Setúbal
São Lourenço de Mamporcão, een plaats in de gemeente Estremoz
São Lourenço de Ribapinhão, een plaats in de gemeente Sabrosa
São Lourenço de Sande, een plaats in de gemeente Guimarães
São Lourenço de Selho, een plaats in de gemeente Guimarães
São Lourenço de Touvedo, een plaats in de gemeente Ponte da Barca
São Lourenço do Bairro, een plaats in de gemeente Anadia
São Lourenço do Douro, een plaats in de gemeente Marco de Canaveses
São Lourenço de Matos, een kerk op een heuvel bij het Portugese dorp Almancil